Anthony Benedict Modeste (30 de agosto de 1976) é um ex-futebolista granadino.

Em sua carreira, defendeu apenas dois clubes: o Q.P.R. (1995-2002) e o Portmore United, onde atua desde 2002.

Seleção
Convocado para a Copa Ouro da CONCACAF de 2011, Anthony Modeste é convocado para a Seleção Granadina de Futebol desde 1996, tendo jogado 51 partidas, marcando seis gols. Chegou a ser técnico interino dos Spice Boys por um ano.

Ligações externas 
Perfil de Anthony Modeste em Ogol

Naturais de São Jorge (Granada)
Futebolistas de Granada
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2009
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2011
Treinadores da Seleção Granadina de Futebol